

Teatro
Florette e Patapon, commedia teatrale del 1905 scritta da Pierre Veber e Maurice Hennequin

Cinema
Florette e Patapon, film del 1913 diretto da Mario Caserini
Florette e Patapon, film del 1927 diretto da Amleto Palermi